Aleksandrs Ņiživijs, latvijski hokejist, * 16. september 1976, Riga, Sovjetska zveza.

Ņiživijs je člansko kariero začel v klubu Pardaugava Riga v latvijski ligi v sezoni 1992/93, v klubu je ostal tri sezone, nato pa šest sezon igral za Lokomotivo Jaroslavelj v ruski ligi. V ruski ligi je igral še za klube Dinamo Moskva, Molot-Prikamje Perm in Torpedo Nižni-Novgorod. Od ustanovitve lige KHL v sezoni 2008/09 je v njej igral za Dinamo Rigo do upokojitve po sezoni 2013/14, le del sezone 2012/13 je igral za HC Lev Praha. Skupno je v ligi KHL odigral 265 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 40 golov in 97 podaj, ter 35 tekem končnice, na katerih je dosegel šest golov in enajst podaj.

Za latvijsko reprezentanco je nastopil na treh olimpijskih igrah in šestnajstih svetovnih prvenstvih, od tega štirinajstih elitne divizije in dveh divizije B, ter trikrat na kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah. Na olimpijskih igrah je odigral trinajst tekem, dosegel pa štiri gole in osem podaj, na svetovnih prvenstvih elitne divizije pa 86 tekem, na katerih je dosegel 14 golov in 25 podaj.

Pregled kariere 

|-
| HK Pardaugava Riga
| Latvijska liga
| 92/93
|
| 15
| 12
| 13
| 25
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 93
|
| 4
| 5
| 3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Pardaugava Riga
| Ruska liga
| 93/94
|
| 30
| 5
| 3
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hokeja Centrs Riga
| Latvijska liga
| 93/94
|
| 12
| 8
| 4
| 12
|
| 6
|
| 3
| 2
| 2
| 4
|
| 0
|-
| Latvija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 94
|
|
| 14
| 5
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 94
|
| 4
| 5
| 7
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Pardaugava Riga
| Ruska liga
| 94/95
|
| 47
| 2
| 9
| 11
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo B
| 95
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 95/96
|
| 46
| 6
| 12
| 18
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo B
| 96
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 96/97
|
| 44
| 9
| 12
| 21
|
| 8
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 97/98
|
| 41
| 4
| 10
| 14
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 6
| 2
| 0
| 2
| 
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska 2. liga
| 98/99
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 98/99
|
| 40
| 9
| 3
| 12
|
| 12
|
| 10
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 6
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 99/00
|
| 37
| 8
| 13
| 21
|
| 45
|
| 10
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 00/01
|
| 33
| 6
| 6
| 12
|
| 10
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska 3. liga
| 01/02
|
| 2
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Ruska liga
| 01/02
|
| 41
| 3
| 3
| 6
| +4
| 8
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 2
| 3
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Molot-Prikamje Perm
| Ruska liga
| 02/03
|
| 25
| 2
| 2
| 4
| -10
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Vzhodnoevropska liga
| 03/04
|
| 17
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Riga 2000
| Latvijska liga
| 03/04
|
| 9
| 6
| 7
| 13
|
| 0
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IF Björklöven
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 46
| 21
| 23
| 44
| -8
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Olimpijske kvalifikacije
| 05
|
| 3
| 0
| 3
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska 2. liga
| 05/06
|
| 49
| 11
| 25
| 36
| +9
| 48
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 06
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 06
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska 2. liga
| 06/07
|
| 39
| 14
| 32
| 46
| +34
| 24
|
| 11
| 3
| 7
| 10
| +2
| 2
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 07
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Torpedo Nižni-Novgorod
| Ruska liga
| 07/08
|
| 31
| 3
| 10
| 13
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 08
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 08/09
|
| 53
| 9
| 17
| 26
| -8
| 18
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +1
| 0
|-
| Latvija
| Olimpijske kvalifikacije
| 09
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 7
| 3
| 5
| 8
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 09/10
|
| 50
| 12
| 24
| 36
| -9
| 41
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -5
| 4
|-
| Latvija
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 10
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 10/11
|
| 53
| 12
| 24
| 36
| 0
| 18
|
| 10
| 4
| 3
| 7
| -3
| 2
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 11
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 11/12
|
| 33
| 3
| 6
| 9
| -4
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 12/13
|
| 33
| 1
| 14
| 15
| -10
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| HC Lev Praha
| KHL
| 12/13
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| -1
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Latvija
| Olimpijske kvalifikacije
| 13
|
| 3
| 0
| 3
| 3
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Riga
| KHL
| 13/14
|
| 36
| 2
| 11
| 13
| -7
| 16
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| +3
| 0
|-
| Latvija
| Svetovno prvenstvo A
| 14
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1004
| bgcolor="#7FFF00" | 228
| bgcolor="#7FFF00" | 353
| bgcolor="#7FFF00" | 581
| bgcolor="#7FFF00" | -32
| bgcolor="#7FFF00" | 466
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Glej tudi 
 Seznam latvijskih hokejistov na ledu

Viri 

 
 
 

Živeči ljudje
Latvijski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Latvijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Latvijski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Pardaugava Riga
Hokejisti Hokeja Centrs Riga
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Dinamo Moskva
Hokejisti Molot-Prikamje Perm
Hokejisti HK Riga 2000
Hokejisti IF Björklöven
Hokejisti Torpedo Nižni-Novgorod
Hokejisti Dinamo Riga
Hokejisti HC Lev Praha